Hessemer ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Maximilian Hessemer (1800–1860), deutscher Architekt und Schriftsteller
 Fritz Hessemer (1868–1929), deutscher Architekt
 Paul Hessemer (1853–1944), deutscher Ingenieur